Svetovni pokal v smučanju prostega sloga 2012/13 je štiriintrideseta sezona svetovnega pokala v smučanju prostega sloga. Tekmuje se v petih različnih disciplinah: grbine, akrobatski skoki, smučarski kros, snežni žleb in slopestlye. Podeljujejo pa tudi veliki kristalni globus za skupni seštevek, kjer izračunajo povprečje točk.

Moški

Grbine

Smučarski kros

Akrobatski skoki

Snežni žleb

Slopestyle

Ženske

Grbine

Smučarski kros

Akrobatski skoki

Snežni žleb

Slopestyle

Točkovanje

Sklici 

2013 v športu
2013